Richterich steht für:
 Richterich, Stadtteil von Aachen

Richterich ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Theodor Richterich (1650–1728), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Aachen
 Joseph Xaver von Richterich (1719–1786), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Aachen
 Marco Richterich (1929–1997), Schweizer Maler, Lithograf und Zeichner
 Rolf Richterich (* 1967), Schweizer Politiker (FDP)
 Thomas Richterich (* 1960), deutscher Wirtschaftsmanager